Натуральне число 770
 770 рік до нашої ери
 770 рік нашої ери